Eleanor (West Virginia), plaats in de Verenigde Staten
Eleanor (geslacht), geslacht van boktorren
Titel van de Storm van 3 januari 2018 in Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk
Eleanor (The Cats), nummer op de lp Homerun van The Cats uit 1976